Лютинка — топоним:

Белоруссия 
 Лютинка — деревня в Воложинском районе Минской области.

Казахстан 
 Лютинка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Лютинка — река в Шимском районе Новгородской области.

Украина 
 Лютинка — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Лютинка — река в Жидачовском районе Львовской области.